Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 1964 – druga edycja piłkarskich Mistrzostw Europy męskich reprezentacji krajowych, wówczas pod nazwą Puchar Narodów Europejskich (ang. European Nations' Cup). 

Mecze eliminacyjne odbywały się w zainteresowanych krajach, natomiast półfinały i finały w Hiszpanii.

Kwalifikacje

Zakwalifikowane drużyny do turnieju finałowego 

Źródło:

Stadiony

Turniej finałowy

Drabinka

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZ EUROPY 1964

HISZPANIA PIERWSZY TYTUŁ

Klasyfikacja końcowa

Statystyka turnieju

Strzelcy 
2 gole
  Jesus Maria Pereda
  Ferenc Bene
  Dezső Novák
1 gol
  Amancio Amaro
  Marcelino Martínez Cao
  Galimzian Chusainow
  Walerij Woronin
  Walentin Iwanow
  Wiktor Poniedielnik
  Carl Bertelsen

Najszybszy gol 
6 minuta: Jesus Maria Pereda (Hiszpania - ZSRR)

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1964
1964 w piłce nożnej